W Polsce 
 Kuraszewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Czyże 
 Kuraszewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Kleszczele
 Kuraszewo – gromada